Питер Верхук ( или Verhoeck; 1633 год, Бодегравен (Bodegraven) — 1702 год, Амстердам) — голландский живописец и ; старший брат Гейсберта Верхука (1644—1690).

Ученик живописца Якоба Ван дер Ульфта из Горинхема; в Амстердаме учился у Хондиуса. Его художественные произведения малоизвестны. Больше прославился как поэт, сочинивший трагедию «Карл Смелый» (Karel de Stoute).

Бруриус ван Нейдек собрал сочинения Верхука и издал их в 1726 году в Амстердаме.

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 9. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 440 (Вергукъ, Петръ).

Художники золотого века Голландии